Теплице (чеш. Teplice, нем. Teplitz) — многозначный термин.

 Теплице — курортный город на северо-западе Чехии, в одноимённом районе Устецкого края.
 Теплице — один из семи районов Устецкого края Чешской Республики.
 Теплице — чешский футбольный клуб из одноимённого города.